James Cockle kan syfta på bland andra:

* James Cockle (1782–1854), brittisk kirurg
 James Cockle (1819–1895), engelsk jurist och matematiker